

Patronyme 

 Barney Bigard (1906-1980), clarinettiste, saxophoniste et compositeur de jazz américain,
 Gaston Bigard (1883- ?), graveur sur métaux et médailliste français, 
 Jean-Paul Bigard (né en 1948), industriel de la viande, PDG de la société Bigard,
 Jean-Marie Bigard (né en 1954), humoriste français.

Toponyme 

 Grand-Bigard, une ancienne commune belge ayant fusionné pour former l'actuelle commune de Dilbeek,
 Petit-Bigard, lieu dit de Leeuw-Saint-Pierre où se trouve :
 le château de Petit-Bigard.

Voir aussi 
 Bigard, une entreprise française de produits carnés.
 

Patronyme français